Отт () — німецьке та естонське прізвище. Відомі носії:

 Адольф Отт (; 1904—1973) — німецький офіцер, оберштурмбанфюрер СС, військовий злочинець.
 Аннелі Отт (;  1976) — естонська політична і державна діячка, міністр культури (2021).
 Едвард Отт (;  1941) — американський фізик і математик.
 Людвіг Отт-Скоропадський (; 1915—2015) — швейцарський підприємець, чоловік Олени Отт-Скоропадської.
 Ойген Отт (; 1890—1966) — німецький військовий діяч, генерал піхоти Третього Рейху.
 Ойген Отт (; 1889—1977) — німецький військовий і дипломатичний діяч, генерал-майор вермахту.
 Олена Отт-Скоропадська (2019—2014) — молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського.
 Рікардо Отт (;  ?) — бразильський арахнолог.
 Урмас Отт (; 1955—2008) — естонський журналіст телебачення і радіо.

Див. також 
 Отто

Примітки